Krapf ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Jakob Krapf (* 1936), Schweizer Priester und Bischof von Jequié
 Franz Krapf (1911–2004), deutscher Diplomat
 Gabriela Krapf (* 1973), Schweizer Pop- und Jazzmusikerin
 Johann Ludwig Krapf (1810–1881), deutscher Missionar
 Maximilian von Krapf (1798–1868), österreichischer Generalmajor
 Sabine Krapf (* 1964), deutsche Moderne Fünfkämpferin und Fechterin